Жак, Кристиан (род. 1947) — французский учёный.
 Кристиан-Жак (1904—1994) — французский кинорежиссёр (псевдоним).